NGC 4583 (другие обозначения — MCG 6-28-17, ZWG 188.11, PGC 42198) — галактика в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4583
Гончие Псы (созвездие)